Khach ou Khash peut faire référence à :
 Khach (Iran), une ville d'Iran ;
 Khach, une rivière d'Afghanistan ;
 Khach, un plat typique arménien.